Noëlig Revilliod Blanchard (ur. 20 grudnia 1997 w Sallanches) – francuski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2016) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013). Dwukrotny drużynowy mistrz Francji.

Przebieg kariery 
Zadebiutował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS w lutym 2013 podczas zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Râșnovie, gdzie indywidualnie był 32., a w rywalizacji drużynowej zajął 9. pozycję. W marcu 2013 w Chaux-Neuve po raz pierwszy wziął udział w konkursie Alpen Cupu. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył w styczniu 2015 w Oberwiesenthal, a najlepszy wynik zanotował w lutym tego samego roku (11. pozycja w Kranju).

We wrześniu 2013 w Einsiedeln zadebiutował w zawodach FIS Cup. Punkty tego cyklu po raz pierwszy zdobył w lutym 2015 w Hinterzarten, a zajęte wówczas 18. miejsce jest dotąd jego najlepszym w zawodach tej rangi. W lutym 2015 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, jednak nie zdobył jeszcze punktów tego cyklu (najwyżej, na 36. pozycji, był 4 marca 2016 w Vikersund).

Raz brał udział w mistrzostwach świata juniorów – w 2016 w konkursie indywidualnym zajął 34. miejsce, a w obu konkursach drużynowych (zarówno mężczyzn, jak i mieszanym) uplasował się na 10. pozycji.

Dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza Francji w konkursach drużynowych – zarówno w 2015, jak i w 2016 w barwach zespołu Mont Blanc, w którym, oprócz niego, startowali jeszcze Thomas Roch Dupland, François Braud i Vincent Descombes Sevoie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. R. Blancharda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. R. Blancharda na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Sallanches